VBR:
Variable bitrate — режим сжатия потоковых данных с переменным битрейтом.
  — на дисковом устройстве хранения информации.